Ел Нидо дел Агила има више значења:

 Ел Нидо дел Агила (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Нидо дел Агила (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику